Pârvulescu est un patronyme roumain.

Personnalités 
Le patronyme Pârvulescu est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dumitru Pirvulescu (ro:Dumitru Pârvulescu) (1933 - 2007) : lutteur gréco-romain.
 Ioana Pârvulescu (1960) : femme de lettres roumaine.
 Jean Parvulesco (ro:Pârvulescu) (1929-2010) : écrivain et journaliste français, né en Roumanie.